Herzsprung ist der Name folgender Orte in Brandenburg:

 Herzsprung (Angermünde), Ortsteil der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark
 Herzsprung (Heiligengrabe), Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Herzsprung ist der Name folgender Medien:
 Herzsprung (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1992
 Herzsprung (Album), Studioalbum der Folkrockgruppe Ougenweide aus dem Jahr 2010

Herzsprung ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Herzsprung (* 1952), deutsche Reality-TV-Darstellerin, siehe Barbara Engel
 Bernd Herzsprung (* 1942), deutscher Schauspieler
 Hannah Herzsprung (* 1981), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Hertzsprung